

Toponimy

Białoruś 
, , Kabak
 Kabak – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim, w sielsowiecie Kamień (Kamień)
 Kabak – do 1964 nazwa wsi Zaobal w obwodzie witebskim, w rejonie szumilińskim, w sielsowiecie Miszniewicze (Miszniewicze)

Kirgistan 
 Kabak (, , ) – wieś w obwodzie issykkulskim, w rejonie Dżeti-Ögüz, w ajmaku wiejskim (aułowym) Dżeti-Ögüz

Rosja 
 Kabak, Kabakowo (, , ) – wieś w Baszkortostanie w rejonie karmaskalińskim, centrum administracyjne sielsowietu Kabakowo
 Kabak, Kabakowo – stacja kolejowa w Baszkortostanie w rejonie karmaskalińskim w pobliżu miejscowości Kabakowo
 Bajczorałany-Kabak – dawna nazwa Teberdy; miasta w Karaczajo-Czerkiesji, w okręgu miejskim Karaczajewsk (Karaczajewsk)

Turcja 
 Kabak – miejscowość turystyczna (osada, wieś) w prowincji Muğla, w dystrykcie Fethiye, u stóp gór Taurus i nad Morzem Śródziemnym (Kabak Koyu)
 Kabak (Kabakköy) – wieś w prowincji Ankara, w dystrykcie Polatlı

Hydronimy

Białoruś 
 Kabak – jezioro w rejonie lepelskim w basenie rzeki Ładośna, 17 km na północny wschód od Lepla, między wsiami Kabak i Dwor Babcza

Rosja 
 Kabak – rzeka w Kraju Krasnodarskim, w rejonie tuapsińskim; największy dopływ rzeki Tu wpadającej do Morza Czarnego

Turcja 
 Kabak Koyu (Zatoka Kabak) – zatoka nad Morzem Śródziemnym, nad którą leży Kabak

Nazwisko 
Nazwisko występujące szczególnie w Turcji, ale również w Polsce (135 osób o tym nazwisku na początku 2021):
 Aaron Abraham Kabak (1880–1944) – żydowski powieściopisarz, krytyk literacki, piszący w języku hebrajskim, tłumacz
  (ur. 1980) – turecki kierowca rajdowy
 Ilja Kabak (, , ur. 1964) – radziecki i kazachski entomolog (koleopterolog), kandydat nauk biologicznych, specjalista w dziedzinie systematyki organizmów, faunistyki oraz ekologii chrząszczy Azji Środkowej i Kazachstanu, mający znaczący dorobek m.in. w dziedzinie systematyki biegaczowatych oraz podrodzaju Cribramara; eponim Lasius kabaki, gatunku mrówek z rodzaju Lasius
 Ozan Kabak (ur. 2000) – turecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Norwich City F.C. oraz w reprezentacji Turcji
 Nikołaj Kabak (1904–1979) – radziecki wojskowy, sierżant, Bohater Związku Radzieckiego (1943)
 Nistor Kabak (, , , 1913–1941) – mołdawski pisarz
 Kabakowie – fikcyjna rodzina z serialu Dziewczyna z Mazur (1990): Stefan Kabak, chłopak Marty (grany przez Roberta Tonderę); Leon Kabak, stryj Stefana (grany przez Kazimierza Meresa)

Inne 
  – dawn. karczma, szynk, knajpa (zwłaszcza w dawnej Rosji); także arenda karczmy, monopol spirytusowy, podatek od wyszynku oraz dzierżawa tego podatku
  – instrument smyczkowy, turecka odmiana kemancze
  – turecki deser z kandyzowanej dyni i kajmaku
  – turecka wersja faszerowanych dyń lub cukini
  – w kuchni tureckiej smażona cukinia z sosem jogurtowym

Zobacz też 
 kabaczek
 Kabaki
 Kabakowo
 Kabakówka
 kabaka

Przypisy